Ринкон-де-Сото ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфаро. Занимает площадь 19,86 км². Население 3801 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Покровителями города считаются святой Архангел Михаил и святая дева дель Карравьесо.

Известно, что в Ринкон-дель-Сото родился Хуан Антонио Льоренте, историк инквизиции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del ayuntamiento de Rincón de Soto
 Web de La Ratonera, con amplio contenido sobre Rincón de Soto

Муниципалитеты Риохи
Населённые пункты Риохи